Чеджу (острів)
 Чеджу (провінція)
 Чеджу (місто)